Пётр Анисимов:
 Анисимов, Пётр Иосифович — бригадир монтажников Саратовского СМУ, Герой Социалистического Труда.
 Анисимов, Пётр Николаевич (1903—1969) — советский военный лётчик и военачальник, командующий 34-й воздушной армией, генерал-майор авиации.
 Анисимов, Пётр Семёнович (1917—1995) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Анисимов, Пётр Фёдорович (1916—1988) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда. Примечания